El Retiro kan syfta på följande platser:

Colombia 

 El Retiro, Colombia, 
 El Retiro (flygplats), Meta,

Mexiko 

 El Retiro, Tenejapa, 
 El Retiro, Oxchuc, 
 El Retiro, San Luis Potosí, Moctezuma, 
 El Retiro, Amatenango de la Frontera, 
 El Retiro, Siltepec, 
 El Retiro, Amatán, 
 El Retiro, Jalpan, 
 El Retiro, Villa Corzo, 
 El Retiro, Hidalgo, Tepetitlán, 
 El Retiro, Zaragoza, 
 El Retiro, Salto de Agua, 
 El Retiro, Chiapa de Corzo, 
 El Retiro, Motozintla,

Spanien 

 Parque del Retiro, park, Madrid, Provincia de Madrid, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar